Název Rexík může označovat:
 Rexík (animovaný seriál) – polský animovaný seriál
 Rexík (komiks) – komiks Jaroslava Němečka a Karla Ladislava